Андрей Будберг:
 Будберг, Андрей Андреевич фон (1836—1916) — российский дипломат.
 Будберг, Андрей Фёдорович (1817—1881) — дипломат, член государственного совета и писатель.
 Будберг, Андрей Яковлевич (1750—1812) — генерал от инфантерии, министр иностранных дел при Екатерине Великой, воспитатель великих князей Александра и Константина.
 Будберг, Андрей-Эбергард-Рейнгольд Романович (1851—1918) — генерал-майор, полицмейстер Московской полиции.